Jméno a příjmení František Čapka má více nositelů:

 František Čapka (historik) (* 1942) – český historik
 František Čapka (politik) (1879–1949) – český a meziválečný československý politik, poslanec za lidovce